Richard James, Welsh golfer
 Richard Dacid James, Britse elektronische muziek-dj en producer, bekend als Aphex Twin.
 Richard James (schrijver), Brits schrijver (1592-1638)